Нагорена — название населённых пунктов в России:

 Нагорена — деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Нагорена — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Нагорена — деревня в Слободском районе Кировской области.